L'édition 2002 du tournoi de tennis de Lyon s'est déroulé du 7 au 13 octobre 2002.

Faits marquants 
 Paul-Henri Mathieu remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Gustavo Kuerten. Il emporte ainsi son  ATP en simple.
 En double, Wayne Black et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit du  en double pour Black et du  pour Ullyett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Tennis en France en 2002
Tennis en octobre 2002